H.Th. Oudejans, Nederlands architect
 Tessa Oudejans, Nederlands voetbalster
 Friso van Vemde Oudejans, Nederlands acteur
 Robertus Cornelis Hilarius Maria Oudejans, Nederlands botanicus en entomoloog